The Dog's Devotion – film del 1908 diretto da David Aylott
 The Dog's Devotion – film del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon